Magistralni put M14.1 steht für:

 eine Straße in Bosnien und Herzegowina, siehe M14.1
 eine Straße in Serbien, siehe Magistralni put M14.1 (Serbien)